Star Wars, un univers de science-fiction créée par George Lucas
 Les films Star Wars, série cinématographique à l'origine de l'univers 
 Les romans Star Wars, romans dérivés de la saga depuis 1977.
 Les bandes dessinées Star Wars, bandes dessinées dérivées de la saga depuis 1977.
 Les jeux vidéo Star Wars, jeux vidéo dérivés de la saga depuis 1982, parmi lesquels :
 Star Wars, sorti en 1983.
 Star Wars, sorti en 1987.
 Star Wars, sorti en 1991.
 Les jeux de rôle Star Wars, jeux de rôles dérivés de la saga depuis 1987.
 Les séries télévisées et téléfilms Star Wars, séries télévisées et téléfilms dérivés de la saga depuis 1985.

Voir aussi 
 
 Star Wars est le surnom donné à l'initiative de défense stratégique, un projet lancé en 1983 par le président Ronald Reagan durant la guerre froide.